Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1983/84 war die 21. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 27. August 1983 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 26. Mai 1984 mit dem 32. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Die seit zwei Jahren viergleisig ausgetragene 2. Lig wurde zur Saison 1983/84 auf eine dreigleisige reduziert. Um dies zu erreichen, stiegen in der Vorsaison aus allen vier Gruppen die letzten fünf Mannschaften ab. In der Saison 1983/84 spielten in den „Gruppen A und C“ jeweils 16 Mannschaften und in der „Gruppe B“ 17 Teams um den Aufstieg in die 1. Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die im Sommer 1984 wieder eingeführten damals drittklassigen 3. Lig.

Die Tabellenersten aller drei Gruppen steigen direkt in die höhere 1. Lig auf. Die Mannschaften auf den zwei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen steigen in die zum Sommer 1984 wieder neu eingeführten 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn sind zu den von der vorherigen Saison verbliebenen 40 Mannschaften die vier Absteiger aus der Süper Lig Mersin İdman Yurdu, Samsunspor, Gaziantepspor, Altay Izmir und die fünf Aufsteiger aus der damals drittklassigen regionalen Amateurligen Kırklarelispor, PTT SK, Yeni Afyonspor, Elazığspor, Vanspor hinzugekommen.

Eskişehirspor erreichte die Meisterschaft der Gruppe A und schaffte damit nach dreijähriger Abstinenz wieder die Teilnahme an der 1. Lig. In der Gruppe B erreichte Altay Izmir die Meisterschaft und damit den sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Lig. Malatyaspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe C und stieg damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Lig auf.

Zum Saisonende sind aus der Gruppe A die Mannschaften Beykozspor, İstanbulspor, aus der Gruppe B die Mannschaften Ispartaspor, Aydınspor und aus der Gruppe C sind die Mannschaften Kırşehirspor, Ceyhanspor abgestiegen.

Der Verein Afyonspor Kulübü, kurz  Afyonspor, änderte vor dieser Saison seinen Namen in Yeni Afyonspor Kulübü, kurz Yeni Afyonspor (dt.: Neues Afyonspor), um.

Gruppe A

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe B

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe C

Tabellen 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1983/84 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1983/84 auf mackolik.com (türkisch)

1983/84
Fußballsaison 1983/84